Курт Гусс (14 ноября 1943 года, Зондерсхаузен) — немецкий учёный-теоретик (теории гештальта) с академическими квалификациями по психологии, социологии, философии, педагогики и юриспруденции.

Жизнь 
Курт Гусс — сын Курта Гусса, учителя и его жены Гизелы Гусс (Видманн в девичестве). Изучал философию, антропогенетику, социологию, педагогику и юриспруденцию в университетах Мюнстера, Дортмунда, Хайдельберга и Гиссена. После получения диплома по психологии (1968 год) в университете г. Мюнстер и сдачи первого квалификационного экзамена для преподавателей высшей школы (1970 год) он защитил кандидатскую диссертацию под руководством Вольфганга Метцгера в 1972 году. Затем следовали защита докторской по психологии в Дуйсбургском университете (нем. Duisburg) (1981), назначение на должность профессора психологии и социологии в Высшей школе государственного управления земли (админ. единица) города Мангайм (1983), защита диссертаций по педагогике в университете г. Дортмунд (1988) и защита диссертации по юриспруденции в университете г. Гиссен (2002).
Гусс преподавал в университете Дуйсбурга, в Высшей школе государственного управления земли (админ. единица) города Магайм, в Костромском государственном университете имени Н. А. Некрасова Он является президентом Оствестфален-академии, которая занимается организацией семинаров и поддерживает собственное издательство. Курт Гусс — первый президент и один из основателей «Международного сообщества теории гештальта и её применения» (Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen (GTA), куда он имел честь приобщить Метцгера в качестве почётного президента , а также Манеса Шпербера как почётного члена сообщества. Он является консультантом редакции международного междисциплинарного журнала «Теория гештальта» (Gestalt Theory).

Награды 
2019 почетное членство в «Международном сообществе Теории Гештальта и её применения» (Internationalen Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen (GTA).

Работы

Редакция книг 
 Gestalttheorie und Erziehung. Steinkopff-UTB, Darmstadt 1975, ISBN  978-3-798-50427-1.
 Gestalttheorie und Fachdidaktik. Steinkopff-UTB, Darmstadt 1977, ISBN  978-3-798-50484-4.
 Gestalttheorie und Sozialarbeit. Steinkopff-UTB, Darmstadt 1979, ISBN  978-3-798-50515-5.
 Berliner Schule. Gestalttheoretisches Repetitorium. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2018. ISBN     978-3-947435-12-8.
 Wertheimers Fenster. Gestalttheoretisches Kolloquium. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2018. ISBN     978-3-947435-13-5.
 Psychologische Forschung. Jahrgänge 1922—1938. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2019. ISBN     978-3-947435-14-2.
 Welcome to GTA. Anniversary Celebration Warsaw 2019. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN     978-3-947435-40-1.

Редакторство периодических изданий 
 Gestalt Theory — An International Multidisciplinary Journal (von 1979 bis 1983), ISSN 2519-5808.
 Psychologie Verstehen! (1992 bis 2004), ISSN 0941-3049.
 papilio curiosus (1991 bis 1998), ISSN 0944-7725.
 Dromedary Magazine (2007 bis 2008), ISSN 1864-9416.
 Heureka (seit 2010)

Авторство немецкоязычных работ 
 Psychologie als Erziehungswissenschaft. Klett, Stuttgart, 1975, ISBN 3-129-03210-X.
 Eine psychologische Definition von Lohn und Strafe, 1975 
 Lohn und Strafe, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1979, ISBN 3-7815-0391-7.
 Individualpsychologische und sozialpsychologische Aspekte der Integration, 1979 
 Psychologische Grundlagen fremddienlicher Tätigkeit, 1979 
 Zauberhafte Gestalten. Bemerkungen zur Psychologie der Täuschungskunst, 1980 
 Persönlichkeitsmodelle und Psychotherapie, 1982 link
 Krieg als Gestalt — Psychologie und Pädagogik bei Carl von Clausewitz, VfW, München 1990, ISBN 3-821-90026-1.
 Psychologie — Wege in eine Wissenschaft. Decker & Müller, Heidelberg, 1990, ISBN 3-822-60590-5.
 Psychologie — ein humorvoller Einstieg. Hüthig, Heidelberg, 2. Aufl. 1997, ISBN 3-7785-2612-X.
 Folienatlas Psychologie. VUG, Borgentreich 1997, ISBN 3-927961-01-9.
 Willensfreiheit oder: Beruht das deutsche Strafrecht auf einer Illusion? VUG, Borgentreich 2000, ISBN 3-927961-55-8.
 Abstand zum Leben. Franz-Bert-Müller-Verlag, Wiesbaden 2002, ISBN 3-934265-95-2.
 Workbook Psychology — Arbeitsbuch mit Aufgaben und Übungen. VUG, Borgentr. 2012, 4. Aufl., ISBN 978-3-927961-78-4.
 Workbook Psychology — Lehrerhandbuch. VUG, Borgentreich 2000, 2. Aufl., ISBN 3-927961-61-2.
 Gesundheit und Krankheit. Franz-Bert-Müller, Wiesbaden 2001, ISBN 3-934265-77-4.
 Märchenbuch Psychologie. VUG, Borgentreich 2008
 Psychische Störungen — Diagnose, Klassifikation, Therapie. VUG, Borgentreich 2011
 Psychische Auffälligkeiten — die bunte Welt der Psychopathologie. VUG, Borgentreich 2011
 Psychiatrische Diagnosen, 2013 
 Psychische Krankheitsbilder in der Literatur Russlands. VUG, Borgentreich 2013, ISBN 978-3944723303.
 Zauberhafte Gestalten. VUG-Heureka, Borgentreich 2013, ISBN 978-3-944723242.
 Rubins Becher — Gestalttheoretisches Propädeutikum. VUG-Prägnant, Borgentreich 2013, ISBN 3-944-72314-7.
 Alkohol — die angesehene Droge. 3. Auflage, VUG, Borgentreich 2014, ISBN 3-927961-22-1
 Lachende Gestalten. VUG-Heureka, Borgentreich 2014, ISBN 3-944-72325-2.
 Leergesoffen — Bekenntnisse eines geretteten Alkoholikers. Bonifatius, Paderborn 2015, ISBN 3-897-10617-5.
 Klinik Villa Rothenburg. Animationen über Körper, Geist und Seele. VUG, Borgentreich 2015, ISBN 3-944-72334-1.
 Wo ist Gott? Versuch über den religiösen Konkretismus. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2018. ISBN 978-3-947435-07-4.
 Kopernikus. Versuch über die Sternstunden des Geistes. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2019. ISBN 978-3-947435-09-8.
 Heller Wahnsinn. Lehrbuch für den HP Psychotherapie. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-31-9.
 Vanessas Reise. Übungsbuch für den HP Psychotherapie. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-55-5.
 Maztel Tov! Prüfungsbuch für den HP Psychotherapie. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2020. ISBN 978-3-947435-44-9.
 Let’s keep it simple! Prägnanz und die Slogans der Anonymen Alkoholiker. Verlag der Ostwestfalen-Akademie, Borgentreich 2021. (Gemeinsam mit Olha Dunayevska.) ISBN 978-3-947435-66-1.

Авторство русскоязычных работ

 Гусс, Курт: Психические расстройства. Диагностика — Классификация — Терапия. Кострома 2012. ISBN 978-3-928524-64-3.
 Гусс, Курт: Психические отклонения. Красочный мир психопатологии. Кострома 2013. ISBN 978-5-7591-1362-1.
 Гусс, Курт: Картины психических заболеваний на примерах из русской классической литературы. Кострома 2014. ISBN 978-5-7591-1428-4.

Примечания 

Родившиеся в 1943 году